Esistono più comuni francesi con questo nome

Montfa – Ariège
Montfa – Tarn